

Patronymie 

 Adelbert Schulz (1903-1944), militaire allemand, général de Wehrmacht ;
 Adolf Schulz-Evler (1852-1905), compositeur polonais ;
 Adrien Schulz (1851-1931), peintre et céramiste français ;
 Andreas Schulz (1952-), copilote  de rallye-raid allemand ;
 Barbara Schulz (1972-), actrice française ;
 Bastian Schulz (1985-), footballeur allemand  ;
 Bernd Schulz (1960-), footballeur allemand ;
 Bruno Schulz (1892-1942), écrivain, dessinateur, graphiste et critique littéraire polonais ;
 Charles Monroe Schulz (1922-2000), scénariste et dessinateur de comic strips américain ;
 Christian Schulz (1983-), footballeur allemand, frère de Michael ;
 Christian Norberg-Schulz (1926-2000), architecte norvégien ;
 Dick Schulz (1917-1998), basketteur américain ;
 Dominika Schulz (1981-), volleyeuse polonaise ;
 Elizabeth Norberg-Schulz (1959-), chanteuse d’opéra norvégienne ;
 Emil Schulz (1938-2010), boxeur allemand ;
 Erwin Schulz (1900-1981), officier SS, chef de l'Einsatzkommando 5 ;
 Ferdinand Schulz (1892-1929), aviateur allemand, pionnier du vol à voile ;
 Florian Schulz (1975-), photographe allemand ;
 Franz Schulz (1897-1971), écrivain et scénariste autrichien ;
 Friedrich Schulz (1897–1976)n général d'infanterie allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Friedrich Eduard Schulz (1799-1829), orientaliste et archéologue allemand ;
 Friedrich Wilhelm Schulz (1797-1860), officier, éditeur et homme politique allemand ;
  ;
  ;
 Heinrich Schulz (1797-1886), peintre hanovrien ;
 Heinz Schulz (1935-), boxeur allemand ;
 Hermann Schulz (1961-), patineur artistique est-allemand ;
 Jenny Schulz (1991- ), triathlète allemande ;
 Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800), compositeur allemand ;
 Josef Schulz (1849-1917), architecte tchèque ;
 Karl-Lothar Schulz (1907-1972), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Kurt Schulz (1912-1957), directeur de la photographie allemand ;
 Kurt-Werner Schulz (1953-1989), architecte allemand, dernière victime du rideau de fer ;
 Léon Schulz (1872-1969), illustrateur français ;
 Matías Schulz (1982-), handballeur argentin ;
 Markus Schulz (1975-), DJ et producteur de musique allemand ;
  ;
 Marvin Schulz (1995-), footballeur allemand ;
 Michael Schulz (1961-), footballeur allemand, frère de Christian ;
 Nico Schulz (1993-), footballeur allemand ;
 Otto Eugen Schulz (1874-1936), botaniste allemand ;
 Patricia Schulz (1949-), avocate suisse, directrice du bureau de l'égalité ;
 Peter Schulz (1930-2013), homme politique allemand ;
 Robin Schulz (1976-), DJ et musicien allemand ;
 Ursula Schulz-Dornburg (1938-), photographe allemande ;
 Walter Schulz (1893-1968),  violoncelliste et gambiste allemand ;
 Werner Schulz (1950-2022) est un homme politique allemand ;
 Willi Schulz (1938-), footballeur allemand.

 Schulzová  
 Anežka Schulzová (1868-1905), traductrice, librettiste et critique austro-hongroise.

Personnage de fiction
 Papa Schulz, un personnage du film Babette s'en va-t-en guerre de Christian-Jaque interprété par Francis Blanche. À ne pas confondre avec la série télévisée américaine Papa Schultz.

Voir aussi 
 
 
 
 Échelle de Martin-Schultz

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme